Łęgi oder Legi ist

 der Name von 5 Dörfern in Polen: 
 ein Dorf in der Woiwodschaft Lublin, siehe: Łęgi (Terespol)
 ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien, siehe: Łęgi (Płoniawy-Bramura)
 ein Dorf in der Woiwodschaft Oppeln, siehe: Łęgi (Baborów)
 ein Dorf in der Woiwodschaft Westpommern bei Belgard, siehe: Łęgi (Połczyn-Zdrój) (Langen, Kreis Belgard/Pommern)
 ein Dorf in der Woiwodschaft Westpommern bei Stettin, siehe: Łęgi (Dobra) (Laack, Kreis Ueckermünde/Pommern)

 einer Festung bzw. Bunkeranlage im Kanton Bern (Schweiz), siehe: Legi (Bern)

 in der Schweiz umgangssprachlich der Kurzname für die studentische Legitimationskarte